Шонерт — фамилия:

 Шонерт, Евстафий Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6711; 3 декабря 1842.
 Шонерт, Мирослав — польский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр.
 Шонерт, Павел Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6811; 3 декабря 1842.